Хараба:

 Хараба — муниципалитет в Испании.
 Хараба (Гараба) — село в Рыбницком районе Приднестровья.